

Localitats 

 Xevtxenko (Starodereviànkovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Xevtxenko (Pàvlovskaia), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Xevtxenko (Vannóvskoie), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Xevtxenko (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Xevtxenko (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, Rússia
 Xevtxenko (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, Rússia
 Xevtxenko (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, Rússia

 Xevtxenko, localitat del Kazakhstan, actualment coneguda com a Akhtau

Persones 
 Andrí Xevtxenko, futbolista ucraïnès
 Taràs Xevtxenko, poeta i pintor ucraïnès
 Arkadi Xevtxenko, diplomàtic soviètic